Österfeld bezeichnet:

 einen Stadtteil von Stuttgart, siehe Vaihingen (Stuttgart)#Stadtteile
 einen Bahnhof im Stadtteil Stuttgart-Österfeld, siehe Bahnhof Stuttgart-Österfeld